Wilbur peut se rapporter à :

Patronyme 

 Crane Wilbur (1886-1973), acteur et metteur en scène américain ;
 Curtis Dwight Wilbur (1867-1954), juge en chef de la cour suprême de Californie et secrétaire à la Marine des États-Unis ;
 George P. Wilbur (1941-2023), acteur et cascadeur américain
 Ray Lyman Wilbur (1875-1949), homme politique américain ;
 Richard Wilbur (1921-2017), poète américain.

Prénom 
 
 Wilbur Cush (1928-1981), footballeur nord-irlandais ;
 Wilbur De Paris (1900-1973), tromboniste et chef d'orchestre de jazz ;
 Wilbur Howard Duncan (1910-2005), botaniste américain ;
 Wilbur Harden (1924-1969), trompettiste de jazz ;
 Wilbur Hatch (1902-1969), compositeur américain de musiques de film ;
 Wilbur Jennings (né en 1944), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Wilbur Little (1928-1987), bassiste de jazz ;
 Wilbur Scoville (1865-1942), pharmacologue américain ;
 Wilbur Smith (né en 1933), romancier sud-africain ;
 Wilbur Wright (1867-1912), concepteur et pilote d’aéroplanes avec son frère Orville.

Pseudonyme 

 Wilbur H. Dusquesnoy (né en 1964), dessinateur belge de bande dessinée ;
 Wilbur (née en 1960), scénariste française de bande dessinée.

Culture

Personnages 
Romans
 Wilbur Whateley, demi-dieu apparaissant dans la nouvelle L'Abomination de Dunwich de  ;
 Wilbur, le cochon héros du roman pour enfants La Toile de Charlotte de  ;
 Wilbur Wonka, le père de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl ;
 le  Cornelia Wilbur, personnage du roman Sybil de Flora Rheta Schreiber ;

Cinéma et télévision
 le criquet dans le dessin animé Dingo et Wilbur des studios Disney ;
 Wilbur Turnblad, personnage du film Hairspray (1988), de la comédie musicale de 2002 et de l'adaptation au cinéma en 2007 ;
 Wilbur est le fils du docteur Christian Troy dans la série télévisée Nip/Tuck ;
 Wilbur est le prénom du personnage principal dans le film homonyme de Lone Scherfig de 2002, sorti en salle en 2004 en France ;

Autres
 Wilbur et Wilma sont les mascottes de l’équipe sportive universitaire des Wildcats de l'Arizona ;
 Wilbur est un programme d'indexation de fichiers pour Windows
 Wilbur est un PNJ important qui accompagne le joueur pendant le premier acte de la campagne solo de Sacred.

Titre 

 Wilbur (), film danois réalisé par Lone Scherfig sorti en 2002.

Toponyme 

 Wilbur, une ville du comté de Lincoln, dans l'État de Washington, aux États-Unis.
 Le mont Wilbur, sommet de l'Alaska.

Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme anglais